

Cinema
 Angie - Una donna tutta sola (Angie) – film del 1994 diretto da Martha Coolidge
 Angie – cortometraggio del 2007 diretto da Olivier Megaton

Geografia
 Angie – villaggio della Parrocchia di Washington, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Musica
 Angie – singolo dei The Rolling Stones del 1973, dall'album Goats Head Soup

 Angie – singolo dei GHOST del 2008, dall'album GHOST
 Angie – album di Angela Bofill del 1978
 Angie/L'uomo tigre – sigla dell'anime Angie Girl di Chelli & Chelli
 Angie – traccia dell'album Requiem dei Verdena del 2007

Onomastica
 Angie – ipocoristico inglese del nome proprio di persona italiano femminile Angela

Personaggi fittizi
 Angie – Personaggio del fumetto Martin Mystère

Televisione
 Angie – serie televisiva statunitense del 1979
 Angie – serie televisiva tedesca del 2006
 Angie Girl – serie televisiva anime del 1977